Saint-Brice (Charente)
Saint-Brice (Gironde)
Saint-Brice (Manche)
Saint-Brice (Mayenne)
Saint-Brice (Orne)
Saint-Brice (Seine-et-Marne)
ook:
Saint-Brice-Courcelles, Marne 
Saint-Brice-de-Landelles, Manche 
Saint-Brice-en-Coglès, Ille-et-Vilaine
Saint-Brice-sous-Forêt, Val-d'Oise
Saint-Brice-sous-Rânes, Orne 
Saint-Brice-sur-Vienne, Haute-Vienne